Виоле́тта Ка́льдарт (; род. 10 октября 1969 года, Ауронцо-ди-Кадоре, Италия) — итальянская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Национальная сборная 
Ее дебют за юниорскую сборную Италии по кёрлингу состоялся на чемпионате мира среди юниоров 1992 года, который проходил в Глазго, Шотландия: Италия заняла девятое место.

В 1993 году Виолетта вступила в женскую сборную, в которой она будет находиться, с коротким исключением, вплоть до 2009 года. В 2006 году итальянская женская сборная заняла второе место на чемпионате Европы в Базеле. Это лучший результат, достигнутый спортсменкой и лучший результат национальной итальянской женской сборной. Кальдарт выступала  с национальной сборной  пятнадцать раз в европейских соревнованиях, семь раз на мировых и в 2006 году принял участие в XX зимних Олимпийских игр.

В 2012 году Виолетта вошла в состав смешанной сборной и участвовала в чемпионате Европы по кёрлингу среди смешанных пар, который проводился в городе Эрзурум (Турция). В этот раз Италии заняла 16-е место.

Играла на позиции первого.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (14 раз), серебро (3 раза), бронза (2 раза).
 : золото (1 раз).
 : золото (1 раз), серебро (1 раз), бронза (1 раз).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Тренеры по кёрлингу Италии